Рујишка може бити:

 Велика Рујишка, насеље у општини Нови Град, Босна и Херцеговина
 Мала Рујишка, вишезначна одредница

Види још 

 Рујишта, вишезначна одредница
 Рујиште, вишезначна одредница